Попово може да се отнася за:
 Попово, град в Североизточна България;
 Община Попово, община в Североизточна България;
 Попово, село в Югоизточна България;
 Попово, на гръцки Мириофито, село в дем Кукуш, Гърция;
 Попско, село в Южна България, чието име до 1934 година е Попово.
 Попово, за кратко също Витошко, е бивше село в Пернишко

Вижте също 
 Попово село